Horní Kamenice (Duits: Ober Kamenzen) is een Tsjechische gemeente in de regio Pilsen, en maakt deel uit van het district Domažlice.
Horní Kamenice telt 212 inwoners.

Gemeente in Domažlice